La convection est un processus physique impliquant un transfert d'une quantité physique (énergie, élément chimique, quantité de mouvement, intensité de turbulence, etc.) dans un fluide produit par le déplacement des particules.  Elle s'applique à :

 La convection comme concept général ;
 La convection atmosphérique et convection en altitude dans le cas de la météorologie ;
 La convection mantellique dans le cas de la géologie ;
 La zone de convection dans le cas de l'astronomie ; 
 Convection, Rotation et Transits planétaires, un instrument astronomique pour l'étude des étoiles.

Autres utilisations 
 La convection granulaire, sédimentation de la taille de granules par analogie.